Сражение у бухты Кёге:

 Сражение у бухты Кёге (1677)
 Сражение у бухты Кёге (1710)